Das Shenzhen Longhua Open 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Shenzhen. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 5. bis 10. November 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Shenzhen